Хофхайм — название двух городов в Германии:
 Хофхайм-ам-Таунус (, букв. «Хофхайм-у-Таунуса») — город в земле Гессен, к юго-востоку от хребта Таунус.
 Хофхайм-ин-Унтерфранкен (, букв. «Хофхайм в Нижней Франконии») — город в земле Бавария.
 Хофхайм — район города Лампертхайм